Wathelet est le patronyme de plusieurs personnes :

 Grégory Wathelet  (* 1980), cavalier belge

 Jacques Wathelet (1922 - 2003) est un homme politique belge et un militant wallon

 Melchior Wathelet (père), homme politique belge francophone

 Melchior Wathelet (fils), homme politique belge francophone, fils de Melchior Wathelet